

Райгород — українська назва міста Райгруд

Райгород — село, Славгородський округ, Алтайський край

Райгород — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Райгород — село, Черкаська область, Черкаський район
 Райгород — проміжна залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці.